Skrót FCU może oznaczać:
 Feng Chia University
 Firstmark Credit Union
 FC United of Manchester